AJV est un sigle, qui peut signifier :
 AJ Ville-la-Grand, un club de foot.

AJV est un code, qui peut signifier :
 .

Code